XVI Чемпионат СССР был проведен в  с 3 по 7 августа 1968 года. Награды разыгрывались в личном и командном первенстве.

Чемпионат являлся главным стартом в сезоне 1968 года. Именно на этом турнире окончательно определился состав сборной команды СССР по современному пятиборью для участия в Олимпийских играх 1968 года в Мехико .

Впервые звание чемпиона Советского Союза завоевал Павел Леднев, выступающий за спортивный клуб армии г. Львов.

Личное первенство

Командное первенство

Верховая езда 
Соревнования по верховой езде проходили на подмосковной спортивной базе «Планерная». На трассе было установлено 20 препятствий, 8 из которых спортсмены преодолевали спускаясь по склону. К тому же на маршруте пятиборцам приходилось то и дело менять направление, что внесло дополнительную трудность.

Старту предшествовала жеребьевка. Спортсмены по очереди вынимали из кубка номерки лошадей, а зрители радостным гулом или соболезнующим молчанием реагировали на тот или иной жребий.

Олимпийскому чемпиону Виктору Минееву (Москва, «Спартак») досталась Баснописка. Все дружно поздравляли с удачей, но кто знал, что этот скакун, в прошлом не раз выручавший пятиборцев, ныне далек от прежней формы. Одну закидку за другой совершала Баснописка. Отчаянные попытки Минеева спасти положение не принесли успеха. В итоге — 510 очков и никаких шансов занять высокое место. Подвела эта лошадь и Леонида Иванова из Львова, который стартовал во втором гите. Он показал результат 850 очков. Неплохо начал и чемпион мира 1962 года в команде Валерий Пичужкин. Но приближаясь к «Наклонному забору», он слишком долго решал, как преодолеть — в прыжке или с шага? Но лошадь уже развила высокую скорость, и когда спортсмен резко потянул на себя повод, желая притормозить, она заартачилась и вышла из повиновения. В итоге Пичужкин так и сумел найти взаимопонимание с лошадью. Результат всего 670 очков.

В нынешнем сезоне победителями большинства турниров становились Стасис Шапарнис, Борис Онищенко или Павел Леднев. Из этой тройки первым стартовал Шапарнис. Его выступление на Херсоне в целом было успешным, результат 1040 очков. Неудачно начал маршрут Леднев. Он уже на первом препятствии совершил закидку и повал. Потеряно 60 очков. Однако в дальнейшем Ледневу удалось пройти остальные препятствия без ошибок и сохранить высокие шансы на чемпионское звание — 1040 очков. Борис Онищенко стартовал во втором гите. В это время пошел дождь, что ещё больше осложнило прохождение маршрута. Ошибаться Онищенко начал с тринадцатого препятствия, не рассчитал темпа и прыгнул поздно. Не лучшим образом киевлянин прошел и остальные препятствия. 975 очков, не катастрофа, но положение все же не из блестящих.

Соревнования выиграл московский спартаковец Валерий Гунин. Он как и Владимир Кравцов (Даугава) получили по 1070 очков, но Гунин прошел маршрут быстрее соперника.

 Верховая езда. Итоговые результаты.

Фехтование 
3 августа 1968 года. Спортивный зал ЦСКА (комсомольский пр-т, 17).

После Токийской Олимпиады наши пятиборцы поняли, что без солидной подготовки в фехтовании не стоит и мечтать о высоких результатов. Слишком много мы проигрываем основным соперникам, венгерским пятиборцам, в этом упражнении. Поэтому в последние годы спортсмены и тренеры постарались немало, чтобы освоить «науку мушкетеров».

Группа лидеров определилась в середине турнира. После 21 поединка турнирную таблицу возглавили Леднев, Онищенко, Шапарнис, Калынь и Сватенко. Особенно порадовал Павел Леднев, которого раньше упрекали за недостаток выносливости. На этот раз он выдержал многочасовой марафон до конца. Дело в том, что пятиборцы знают мастерство Леднева, выходя на встречу с ним, обычно действуют робко. А робость — родная сестра скованности. Поэтому Ледневу и удается сразу брать инициативу в свои руки и вести бой в удобной для себя манере. Некоторые бросаются в другую крайность. Так поступил С. Мозгов (Труд). Едва услышав команду судьи, он рванулся на соперника. Но Леднева он не застал врасплох, армеец уклонился от чужой шпаги и четким движением в 4-й защите нанес укол. В итоге Ледневу удалось на фехтовании сделать хороший задел на победу в общем зачете.

 Фехтование. Личное первенство.

Стрельба 
4 августа 1968 года. Соревнования пятиборцев в стрельбе проходили в подмосковных Мытищах на стрельбище «Динамо».

Перед третьим видом чемпионата турнирную таблицу возглавляли Леднев, Онищенко и Шапарнис. Павел Леднев и Борис Онищенко выступали во второй смене. Леднев в первой серии выбил 48 очков, в второй тоже 48, третья серия — 46 очков. В последней серии Леднев выправляет положение — 49. Итоговый результат 191 очко. Онищенко все серии отстрелял ровно по 48 очков, итог — 192. Шапарнис выступал в третьей смене. И сразу провал, только 45 очков. Многие специалисты говорили, что Шапарнис очень часто плох в стартовых сериях, но потом безупречными выстрелами наверстывает упущенное. Но в этот раз не получилось. Результат 188 очков, вывели его из претендентов на золотую медаль.

 Стрельба.
Личное первенство.

Стрельба. Командный зачет.

Турнирное положение после трех видов.
Командное первенство.

Личное первенство.

Плавание 
5 августа 1968 года. Закрытый 50-метровый бассейн ЦСКА. Дистанция 300 м вольным стилем.

Первым высокие секунды показал В. Захаренко (Ереван) — 3.48,3. В третьем заплыве стартует Борис Онищенко. Киевский пятиборец распределяет силы очень грамотно. 100 м — 1.10,3; 200 м — 2.25,0 и в итоге — 3.40,8. Этот результат позволил Онищенко стать победителем в плавании.

Заплыв в котором стартовали Леднев, Шапарнис, Назаров (Спартак) и Белов (Ереван), оказался весьма поучительным. Есть мнение, что в плавании у пятиборцев нет простора для тактической игры. Но это оказалось не так. Резво начал Назаров 100 м за 1.09,1. Он уверенно лидировал до середины дистанции. Поначалу за ним потянулись Леднев и Белов, но видимо смекнули, что такой темп их может подвести. И не ошиблись. На финише Назаров очень сильно сдал, и его легко обошли соперники. В итоге Леднев опередил Назарова на 6 секунд, а Белов на 4 секунды.

Теперь о другом обстоятельстве. Как отметил мастер спорта Лев Матюшенко, сильнейшие пловцы мира давно освоили поворот «сальто», при этом они не касаются рукой стенки бассейна. Наши пятиборцы пока используют этот прием на тренировках. На соревнованиях «сальто» увидишь не часто. На чемпионате все сильнейшие пятиборцы делали повороты по старинке. Особенно пострадал от этого Стас Шапарнис, который много драгоценных секунд потерял на поворотах.

 Плавание.
Личное первенство.

Плавание. Командный зачет.

Турнирное положение после 4 видов.
Командное первенство.

Личное первенство.

Бег 
6 августа 1968 года. Конно-спортивная база «Планерная» ДСО «Спартак». Дистанция 4 км.

В основном все тренеры и спортсмены были уверены в победе Павла Леднева. Так оно и получилось. Никаких драматических событий в этот день не произошло. На отметке 1,5 км Леднев уступал Онищенко 9 секунд. На 2 км результаты были такими: Шапарнис — 6.51; Онищенко — 6.55; Леднев — 7.03. Эти незначительные интервалы говорили, о том, что после финиша четырёх километровой дистанции все могут поздравлять Леднева с золотой медалью чемпиона. И он не упустил эту возможность.

В соревновании по кроссу первое место занял В. Ланской (ЮГВ) — 13.37,8.

 Итоговые результаты после 5 видов.
Личное первенство.

В командном первенстве первое место и звание чемпиона СССР завоевала команда ЮГВ (Южная группа войск) в составе: Т. Фроленко, В. Ланского, А. Шевченко.

Ссылки
 Международная федерация современного пятиборья
 Федерация пятиборья России
 газета "Советский спорт"

Литература
 
 
 
 Панорама спортивного года, 1968. — : «Физкультура и спорт», 1969 

Чемпионат СССР по современному пятиборью
Чемпионаты СССР в 1968 году
Спортивные соревнования в Москве
Август 1968 года
1968 год в Москве